Мария Юрьевна Дейнего (родилась 22 сентября 1951 года) — российский сценарист и режиссёр анимации.

Биография 
В 1979 году окончила МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности — «журналист, литературный работник телевидения и радио». В анимации работала с режиссёрами А. И. Федуловым, Н. Е. Головановой и другими. Член комиссии анимационного кино Союза кинематографистов России. Принимала участие в написании сценария для художественного сериала «Дом образцового содержания» (2010).

Фильмография

Режиссёр 
 Побег (1997)

Сценарист 
 Девочка и зайцы (1985)
 Мальчик как мальчик (1986)
 Разрешите пройти (1987)
 Кот и клоун (1988)
 Наедине с природой (1988)
 Парк культуры (1988)
 От дождя до дождя (1990)
 Побег (1997)
 Дом образцового содержания (участие, 2010)

Автор 
 Хаким из Мерва, красильщик в маске (между 1992—1995)

Примечания 

Сценаристы мультипликации
Персоналии:Союзмультфильм